John Oliver (ur. 1977) – brytyjski komik i aktor
 Dent Oliver, właśc. John Oliver (1920-1973) – brytyjski żużlowiec